«Сыновья»:

 «Сыновья» — советский фильм 1946 года
 «Сыновья» («Sons») — американский фильм 1989 года
 «Сыновья» («Some Mother’s Son») — ирландский фильм 1996 года
 «Сыновья» («Sønner») — норвежский фильм 2006 года